Węże morskie (Hydrophiidae) – wyróżniana przez część autorów rodzina węży z kladu Caenophidia obejmująca gatunki wtórnie przystosowane do życia w wodzie. Niekiedy dzielona na dwie podrodziny: Hydrophiinae i Laticaudinae. Analizy filogenetyczne wykorzystujące dane molekularne sugerują, że węże morskie nie powinny być uznawane za odrębną rodzinę, lecz należy je zaliczyć do rodziny zdradnicowatych, bowiem bez węży morskich rodzina Elapidae jest parafiletyczna. Według tych analiz węże morskie (wszystkie lub tylko podrodzina Hydrophiinae) są szczególnie blisko spokrewnione ze zdradnicowatymi zasiedlającymi obszar Australazji (m.in. rodzaje Notechis, Austrelaps, Tropidechis, Hemiaspis, Micropechis). Lawson i współpracownicy (2005) zaliczyli nawet do Hydrophiinae szereg rodzajów zdradnicowatych z Australazji, m.in. Acanthophis, Aspidomorphus, Austrelaps, Demansia, Denisonia, Drysdalia, Elapognathus, Hemiaspis, Micropechis, Notechis, Oxyuranus, Toxicocalamus, Tropidechis. Część analiz kladystycznych sugeruje, że Hydrophiidae w tradycyjnym rozumieniu są difiletyczne, gdyż rodzaje zaliczane do Hydrophiinae nie są bliżej spokrewnione z rodzajem Laticauda niż innymi przedstawicielami Elapidae.

Występowanie: gorące strefy Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, głównie w pobliżu raf, mielizn lub lądu. Istnieją dwa gatunki słodkowodne oraz jeden żyjący na pełnym morzu.

Przystosowanie do życia w wodzie: węże wodne posiadają spłaszczony tułów, wiosłowaty ogon, przesunięte ku górze nozdrza mogą być zamykane podczas nurkowania.

Kladogram węży morskich i najbliżej z nimi spokrewnionych przedstawicieli zdradnicowatych według Pyrona i współpracowników (2011). Nazwy węży morskich pogrubiono:

Przypisy